Walesby (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire
 Walesby (Nottinghamshire), een plaats in het Engelse graafschap Nottinghamshire